Szilágyi Tibor (1921–2007) orvos, egyetemi tanár
 Szilágyi Tibor (1924–2002) meteorológus
 Szilágyi Tibor (1931–1998) műfordító
 Szilágyi Tibor (1942) színész, rendező
 Szilágyi Tibor (1953) szobrász
 Szilágyi Tibor (1967) orvosi szakíró, egyetemi tanár